Solva steht für:
 Solva (Wales), Ortschaft in der Grafschaft Pembrokeshire in Süd-Wales
 Solva, römischer Garnisonsort am Limes Pannonicus, heute Esztergom in Ungarn, siehe Kastell Esztergom
 Flavia Solva, antike Stadt in der römischen Provinz Noricum

 SVL Flavia Solva, österreichischer Fußballverein aus Wagna in der Südsteiermark